Plusieurs lycées de France portent le nom de l’ingénieur français Gustave Eiffel (1832-1923) :
 Le lycée Gustave-Eiffel d'Armentières, situé à Armentières (Nord, Hauts-de-France).
 Le lycée Gustave Eiffel de Bordeaux, situé à Bordeaux (Gironde, Nouvelle-Aquitaine).
 Le lycée Gustave-Eiffel de Cachan, situé à Cachan (Val-de-Marne, Île-de-France). Il est intégré au lycée polyvalent de Cachan à la suite de sa réunion avec le lycée Maximilien-Sorre de Cachan.
 Le lycée Gustave-Eiffel de Dijon, situé à Dijon (Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté)
Le lycée professionnel Gustave-Eiffel de Tours, situé à Tours (Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire)
Le lycée Gustave-Eiffel de Reims, situé à Reims (Marne,Champagne-Ardenne).

Plusieurs lycées français portent également son nom, notamment : 
 Le lycée français Gustave-Eiffel, situé à Budapest (Hongrie).
 Le lycée Gustave-Eiffel - École française internationale de Maputo au Mozambique.